Kung Kristian II – dramma di Adolf Paul
 Kung Kristian II – musiche di scena di Jean Sibelius per l'omonimo dramma